Западня — телесериал производства Армении.

История создания 
В начале производства, сериала повествующего о криминальном мире Армении, он являлся частью другого телесериала Перевёртыши. Главный герой Ованес являлся родным братом героя комедийного сериала Гарсевана. К тому моменту рейтинги сериала были явно низкими, и поэтому было решено разбавить комедийный сериал сюжетом на криминальную тематику.

Позже сериал раскололся на две части: «Западня» — криминальный сериал, и собственно комедийно-драматический «Перевёртыши».

Сюжет 
Сериал повествует о криминальном мире Армении начала 2000-х годов. Главный герой Ованес, вор в законе, разрывается между отношениями в собственной семье и сомнительными делами в мире криминала.

Создатели фильма 
Роман Мушегян — режиссёр фильма

Унан Согоян — продюсер

Арутюн Гукасян — сценарист

Гисане Палян — композитор

Актёры 

Арутюн Мовсесян — Ованес, главный герой

Арам Ованесян — Завен, один из антагонистов, бывший агент КГБ

Арам Мискарян — Гарик, телохранитель Ованеса, бывший спецназовец

Гегам Кандилян — Гокор, «правая рука» Ованеса

Арамо Геворгян — Аво

Армен Марутян — Вардан

Гуж Манукян — Вахтанг

Аида Бабаджанян — Тамара

Саргис Григорян — Гор

Армен Согоян — Малхас

Нарек Капланян — Атом

Елена Борисенко — Нане

Гарик Чепчян — Ерем

Судьбы некоторых актёров

Арам Мискарян и Гегам Кандилян 
22 июня 2009 года на трассе Эчмиадзин — Армавир разбился автомобиль марки BMW, врезавшийся в дерево. В автомобиле находилось трое человек: Арам Мискарян, Гегам Кандилян и водитель машины Эдгар Тер-Адамян. 36-летний Арам Мискарян и 35-летний Гегам Хандилян, исполнители главных ролей сериала, погибли на месте. 26-летний Тер-Адамян был доставлен в больницу.

Дело Артавазда Аракеляна 
На популярного шансонье, спортсмена и актера Артавазда Аракеляна, вместе с двумя другими актерами снявшимися в сериале «Западня» Артаком и Артуром Тадевосянами, а также рядом других лиц, было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и присвоении чужого имущества, получении кредитов по поддельным документам.

Критика 
Сериал был встречен публикой неоднозначно. Многие критики восприняли сериал о криминале в штыки как пропаганду криминальной жизни. Известен случай когда целый класс в школе прогулял занятия, дабы навестить могилу известного некогда вора в законе Сво Рафа, экскурсия пришлась на пик популярности криминального сериала.

«Западню» часто сравнивают с «Бандитским Петербургом», в частности интересный факт — одной из ключевых фигур, престарелого вора в законе зовут Барон. И также как в «Бандитском Петербурге» после смерти Барона разыгрывается невиданные по своему масштабу преступные деяния.

Адаптация 
В 2010 году кинокомпания Централ Партнершип приобрела лицензию на производство в России сериала «Западня» у армянского телеканала Шант.
Сюжет сериала был переработан с учётом реалий России..

Примечания 

Телесериалы Армении
Детективные телесериалы
Криминальные телесериалы
Экшен-телесериалы
Фильмы про организованную преступность